Baldío puede referirse a:

 Solar edificable;
 Vagabundo;
 Badlands (Tierras baldías);

Concepto jurídico
 Bien baldío;
 Perpetuación de baldíos (véase La Hacienda de Carlos I);

Topónimos
 Baldío, poblado de la provincia de Cáceres, España;
 Sierra de los Baldíos, parte de la Sierra de la Paramera en la provincia de Ávila, España;

Obras artísticas
 La tierra baldía, de T. S. Elliot;
 La Torre Oscura III: Las Tierras Baldías, de Stephen King.
 Baldío, película de Argentina dirigida en 2019 por Inés de Oliveira Cézar.

Véase también